Miejscowości w USA:
 Ossineke – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena
Gminy w USA:
 Ossineke (ang. Ossineke Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Alpena